Schrödinger kan syfta på: 

 Erwin Schrödinger (1887–1961), en österrikisk teoretisk fysiker
 Schrödingers katt, ett tankeexperiment framlagt av Schrödinger
 Schrödingerekvationen, en ekvation formulerad av Schrödinger som beskriver hur kvanttillståndet för ett fysiskt system förändras i tid
 Schrödinger (företag), ett vetenskapligt företag som utvecklar mjukvaror
 Schrödinger (månkrater), en krater på månen
 Vallis Schrödinger, en lång, nästan linjär dal som ligger på månens bortre sida

Förgreningssidor
